Saint Ouen (Ouen de Rouen « Ouan de Rouan »), né en 609, et mort le  à Clichy (Hauts-de-Seine) est un saint catholique et orthodoxe.

Il a donné son nom à différents toponymes de type Saint-Ouen en France et à Jersey : le plus connu est la ville de Saint-Ouen-sur-Seine . 

Certains toponymes se prononcent « Saint-Ouan »  (la totalité des communes de Normandie par exemple) et d'autres « Saint-Ouin » . 

On retrouve également ce nom en France pour plusieurs édifices religieux ou châteaux.

Communes ou anciennes communes de France 
 Saint-Ouen, commune française de Loir-et-Cher ( en ) ;
 Saint-Ouen, commune française de la Somme ( en ) ;
 Saint-Ouen, ancienne commune française de la Marne, auj. intégrée à Saint-Ouen-Domprot ;
 Saint-Ouen, ancienne commune française de la Sarthe, auj. intégrée à Coulaines ;
 Saint-Ouen, ancienne commune française des Vosges, auj. intégrée à Saint-Ouen-lès-Parey ;
 Saint-Ouen-d'Attez, commune française de l'Eure ;
 Saint-Ouen-d'Aunis, commune française de la Charente-Maritime ;
 Saint-Ouen-de-la-Cour, commune française de l'Orne ;
 Saint-Ouen-de-Mimbré, commune française de la Sarthe ;
 Saint-Ouen-de-Pontcheuil, commune française de l'Eure ;
 Saint-Ouen-des-Alleux, commune française d'Ille-et-Vilaine ;
 Saint-Ouen-des-Besaces, commune française du Calvados ;
 Saint-Ouen-des-Champs, commune française de l'Eure ;
 Saint-Ouen-de-Sécherouvre, commune française de l'Orne ;
 Saint-Ouën-des-Toits, commune française de la Mayenne ;
 Saint-Ouën-des-Vallons, commune française de la Mayenne ;
 Saint-Ouen-de-Therdonne, ancienne commune française de l'Oise, auj. intégrée à Therdonne ;
 Saint-Ouen-de-Thouberville, commune française de l'Eure ;
 Saint-Ouen-Domprot, commune française de la Marne ;
 Saint-Ouen-du-Breuil, commune française de la Seine-Maritime ;
 Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, commune française du Calvados ;
 Saint-Ouen-du-Tilleul, commune française de l'Eure ;
 Saint-Ouen-en-Belin, commune française de la Sarthe ;
 Saint-Ouen-en-Brie, commune française de Seine-et-Marne ;
 Saint-Ouen-en-Champagne, commune française de la Sarthe ;
 Saint-Ouen-la-Rouërie, ancienne commune française d'Ille-et-Vilaine devenue le  une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Val-Couesnon ;
 Saint-Ouen-la-Thène, commune française de la Charente-Maritime ;
 Saint-Ouen-l'Aumône, commune française du Val-d'Oise ;
 Saint-Ouen-le-Brisoult, commune française de l'Orne ;
 Saint-Ouen-le-Houx, ancienne commune française du Calvados, devenue le  une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Livarot-Pays-d'Auge ;
 Saint-Ouen-le-Mauger, commune française de la Seine-Maritime ;
 Saint-Ouen-le-Pin, commune française du Calvados ;
 Saint-Ouen-lès-Parey, commune française des Vosges ;
 Saint-Ouen-les-Vignes, commune française d'Indre-et-Loire ;
 Saint-Ouen-Marchefroy, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Saint-Ouen-sous-Bailly, commune française de la Seine-Maritime ;
 Saint-Ouen-sur-Gartempe, commune française de la Haute-Vienne ;
 Saint-Ouen-sur-Iton, commune française de l'Orne ;
 Saint-Ouen-sur-Loire, commune française de la Nièvre ;
 Saint-Ouen-sur-Maire, commune française de l'Orne ;
 Saint-Ouen-sur-Morin, commune française de Seine-et-Marne ;
 Saint-Ouen-sur-Seine, commune française de la Seine-Saint-Denis ( en ), appelée précédemment Saint-Ouen avant , desservie par la gare de Saint-Ouen et la station Saint-Ouen du métro parisien ;
 Bettencourt-Saint-Ouen, commune française de la Somme ;
 La Croix-Saint-Ouen, commune française de l'Oise.

Autres toponymes 
 Saint-Ouen, quartier de Caen (Calvados).
 Saint-Ouen, paroisse de Jersey (St Ouën en jersiais).

Patronymes 
Saint-Ouen est un nom de famille français. Il est principalement localisé en Normandie, notamment dans l'Eure et en Seine-Maritime.

Édifices 
 Abbatiale Saint-Ouen de Rouen.
 , différents châteaux en France.
 , différentes églises en France.

Voir aussi 
 Cimetière parisien de Saint-Ouen.
 Famille de Saint-Ouen.

Liens externes 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme normand